Macrosciadium physospermifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov, och fick sitt nu gällande namn av Vadim Nikolaevich Tikhomirov och Lavrova. Macrosciadium physospermifolium ingår i släktet Macrosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
physospermifolium